Samarin har flere betydninger:
 Samarin – lægemiddel mod halsbrand
 Yuri Samarin – russisk slavofil, 1819 – 1878